Саткун Бадалбаев — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.

Биография 
Родился в 1904 году. Член КПСС.

С 1923 года — на хозяйственной, общественной и политической работе. В 1923—1970 гг. — комсомольский работник в Узбекской ССР, первый секретарь Хивинского горкома КП(б) Узбекистана, первый секретарь Яккабагского райкома КП(б) Узбекистана, председатель Кашкадарьинского облисполкома, управляющий трестом «Узбеккаракуль», директор треста «Узбексовхозкаракуль», заместитель начальника Главного управления совхозов Министерства сельского хозяйства Узбекской ССР, научный сотрудник ВНИИ каракулеводства.

Избирался депутатом Верховного Совета СССР 2-го созыва, Верховного Совета Узбекской ССР 4-го созыва.

Умер после 1970 года.

Ссылки 
 Бадалбаев

Первые секретари районных комитетов КП Узбекистана
Первые секретари городских комитетов КП Узбекистана
Председатели Кашкадарьинского облисполкома
Депутаты Верховного Совета СССР 2-го созыва
Депутаты Верховного Совета Узбекской ССР 4-го созыва